Aladin  se poate referi la:
Literatură
 Aladin - personajul principal al basmului arab Aladin și lampa fermecată, din antologia O mie și una de nopți;

Muzică și balet
 1822: Aladin, operă de Nicolo Isouard;
 1854: Aladin și lampa fermecată, balet de François Michel Hoguet (muzica: Wenzel Gährich);
 1936–1941: Aladin, operă de Kurt Atterberg
 1965: Aladino e la lampada magica (Aladin și lampa fermecată) – operă de Nino Rota;

Film
 1940: Hoțul din Bagdad – film englez în regia lui Tim Whelan, Ludwig Berger și Michael Powell;
 1961: Lampa lui Aladin – film italo-franco-american regizat de Henry Levin și Mario Bava;
 1966: Lampa lui Aladin  – film sovietic, regia Boris Rîțarev;
 1986: Aladin – film cu Bud Spencer în regia lui  Bruno Corbucci
 1992: Aladdin – film de animație lansat de Walt Disney Pictures;
 2019: Aladdin – film musical de fantezie, regia Guy Ritchie;